Het station Schelle is een spoorweghalte in de gemeente Schelle aan de spoorlijn 52 (Puurs-Antwerpen-Centraal). Het station was tussen 1984 en 2004 meer dan twintig jaar gesloten. Er is een gratis fietsstalling.

Treindienst

Reizigerstellingen
De grafiek en tabel geven het gemiddeld aantal instappende reizigers weer op een week-, zater- en zondag.

Schelle